Maansteen (edelsteen) 
Maansteen (gesteente) afkomstig van de maan